KLZ steht für:
 KLZ (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender aus Denver, Colorado
 Flughafen Kleinzee (IATA-Code), Flughafen in der Region Nordkap (Provinz), Südafrika
Kaufmännisches Lehrinstitut Zürich, Handels- und Wirtschaftsfachschule in Zürich, heute eine der Juventus Schulen
 Altmarkkreis Salzwedel (für Klötze), Kfz-Kennzeichen
 Kleine Zeitung, österreichische Tageszeitung

klz steht für:
 Kabola (ISO-639-3-Code), Varietät von Adang, Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung